Сезон A-League 2005/06 — первый сезон чемпионата Австралии по футболу, после более чем 12 месяцев без профессионального клубного соревнования в Австралии. Состязание прошло в форме трёхэтапного чемпионата по круговой системе и плей-оффа с участием четырёх лучших команд.

Из восьми участников четыре клуба, такие как «Перт Глори», «Нью Зиланд Найтс», «Ньюкасл Джетс» и «Аделаида Юнайтед» были участниками Национальной футбольной лиги (1977—2004). «Нью Зиланд Найтс» выступали в НСЛ под названием «Окленд Футбол Кингз», но для выступления в А-Лиге была значительно изменена.

Звание Премьера за победу с семиочковым отрывом в регулярном чемпионате получил клуб «Аделаида Юнайтед». В матче Гранд Финала одержал победу клуб «Сидней» который и стал чемпионом лиги.

Клубы-участники

Иностранные футболисты 

Лимит не распространяется по следующим условиям:
1На футболистов которые были рождены или начали свою карьеру в иностранном государстве, но получили статус резидента Австралии (или резидентов Новой Зеландии, в случае «Нью Зиланд Найтс»);
2Австралийские резиденты (или резиденты Новой Зеландии, в случае «Нью Зиланд Найтс») выступающие за другие национальные сборные;
3Футболисты, замещающие травмированных или вызваных в национальные сборные игроков;
4Гостевые футболисты (имеют право играть максимум в десяти играх)

Предварительные соревнования 
Перед началом сезона были проведены два соревнования.

Внутренняя квалификация Клубного чемпионата Океании 
В мае 2005 года был проведён трёхранудный турнир для определения представителя от Австралии в Клубном чемпионате Океании. В турнире участвовали все клубы А-Лиги (кроме «Нью Зиланд Найтс», представителя Новой Зеландии), последний чемпион НСЛ «Перт Глори» начал своё выступление только с полуфинала.

По итогам турнира «Сидней» получил право выступать в Клубном чемпионате Океании, где стал победителем. Как самый сильный клуб Океании принял участие в клубном чемпионате мира 2005, прошедшем в Токио.

Предсезонный Кубок А-Лиги 
Первый предсезонный Кубок был проведён с июля по август, до начала сезона А-Лиги. Турнир состоял из группового этапа и плей-офф. Эксперты не придали значения результатам турнира как показателям игры команд в сезоне, так как клубы не использовали ведущих игроков и часто играли пробные тактическими схемами.

По результатам турнира победу одержал клуб «Сентрал Кост Маринерс», обыграв в финале «Перт Глори» со счётом 3:0.

Регулярный чемпионат 
Чемпионат стартовал 26 августа двумя пятничными матчами. В дальнейшем матчи проводились в выходные дни иногда вечером в четверг. В декабре был организован трёхнедельный перерыв из-за клубного чемпионата мира 2005, в котором принимал участие клуб «Сидней».

Раунд 1

Раунд 2

Раунд 3

Раунд 4

Раунд 5

Раунд 6

Раунд 7

Раунд 8

Раунд 9

Раунд 10

Раунд 11

Раунд 12

Раунд 13

Раунд 14

Раунд 15

Раунд 16

Раунд 17

Раунд 18

Раунд 19

Раунд 20

Раунд 21

Финальная серия 
Финальная серия плей-офф проходила по схожей схеме плей-офф в кёрлинге, клуб «Аделаида Юнайтед» несмотря на проигрыш команде «Сидней», участвовал в малом финале с победителем второй пары полуфиналистов за право участия в финале.

Лига чемпионов АФК 
В 2006 году Австралия вступила в Азиатскую конфедерацию футбола, но клубы не были допущены к участию в Лиге чемпионов АФК 2006.

Позднее АФК что к участию в Лиге чемпионов АФК 2008 будут допущены австралийские клубы по результатам сезона 2005/06.

Статистика

Бомбардиры

Голевые передачи

Дисциплинарные рекорды

Награды

Достижения 
 Первый гол сезона — Карл Веарт (1 тур «Аделаида Юнайтед» против «Ньюкасл Джетс»)
 Первый хэт-трик сезона — Анте Миличич (11 тур «Ньюкасл Джетс» против «Нью Зиланд Найтс»)
 Первая красная карточка — Ричи Алагич (3 тур «Аделаида Юнайтед» против «Мельбурн Виктори»)

Ссылки 
 Сайт статистики А-League

2006 год в футболе
2005/2006
2005 год в футболе
Спорт в Австралии в 2005 году
Спорт в Австралии в 2006 году